Облога Корфу

 Облога Корфу (1537) — невдала облога Корфу османами, що стала одним з приводів для Третьої османсько-венеційської війни 1537—1540 років.
 Облога Корфу (1571) — невдала облога Корфу османами під час Кіпрської війни 1570–1573 років.
 Облога Корфу (1573) — невдала облога Корфу османами під час Кіпрської війни 1570–1573 років. 
 Облога Корфу (1716) — невдала облога Корфу османами під час Сьомої османсько-венеційської війни 1714—1718 років.
 Облога Корфу (1798-1799) — облога і захоплення Корфу російсько-османським флотом під час Війни Другої коаліції.

К